Madecassia  — род жуков-златок.

Распространение 
Мадагаскар.

Описание 
Ярко-окрашенные пёстрые златки. 3 вида. Относятся к трибе Chrysochroini Laporte, 1835 (Chrysochroinae).

 Род Madecassia Kerremans, 1903 (=Lampropepla Fairmaire, 1904).
 Madecassia fairmairei (Obenberger, 1958) (=Lampropepla fairmairei)
 Madecassia ophthalmica (Fairmaire, 1904) (=Lampropepla ophthalmica)
 Madecassia rotschildi (Gahan, 1893) (=Chalcophoropsis rothschildi Gahan, 1893)

См. также 
 Sponsor Gory & Laporte, 1839
 Madaphlocteis
 Gigantocoraebus lumbaris
 Ivalouwayneia ruficapiticauda
 Paracmaeoderoides callyntromorion

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/m_smirn7.htm
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id568686/
 http://utenti.romascuola.net/bups/bupcoll.htm

Chrysochroinae
Насекомые Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Роды жесткокрылых